Смена — деревня в северной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Дубровенская волость».

Расположена в 54 км (по дорогам) к северу от города Порхов и в 6 км к юго-западу от волостного центра, села Павы.

Численность населения деревни по состоянию на 2020 год составляла 0 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Порховского района